Атман — душа, особистість або власне «я» в індуїзмі та буддизмі
 Атман — назва села Веселе Сімферопольського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року